Onder de Cito-toets verstaat men gewoonlijk de door het Nederlandse Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling ontwikkelde

Cito-toets (groep 8), een toets voor het helpen bepalen van het type vervolgonderwijs.

Andere door het Cito ontwikkelde toetsen zijn:
Cito Entreetoets, toets om te controleren of een kind op het juiste leerjaarniveau zit.
LOVS Toets, toets die meestal wordt afgenomen aan het midden en eind van een leerjaar op het basisonderwijs.